Ancylotropis kan syfta på:

 Ancylotropis (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Ancylotropis (växter) – ett släkte av växter